Ferula pauciflora är en flockblommig växtart som beskrevs av C.Koch. Ferula pauciflora ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
pauciflora